McKenney bzw. McKenny ist der Familienname folgender Personen:
 Don McKenney (1934–2022), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 James L. McKenney (1930–2007), US-amerikanischer Ökonom
 Ruth McKenney (1911–1972), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Thomas Loraine McKenney (1785–1859), US-amerikanischer Beamter für Indianerangelegenheiten
 Thomas McKenny Hughes (1832–1917), britischer Geologe und Paläontologe
 William Robertson McKenney (1851–1916), US-amerikanischer Politiker

McKenney bzw. McKenny bezeichnet zudem:
 Mount McKenny, Berg im Viktorialand, Antarktika
 McKenney (Virginia), Vereinigte Staaten